Біллі Джин Кінг виграла титул, перемігши у фіналі Розмарі Казалс з рахунком 6–3, 6–4.

Сітка

Посилання 
 1971 BMC Invitational Draw 

Women's Tennis Circuit 1971
1971